Pancas kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pancas (ort), Espírito Santo, 
 Pancas (kommun), Espírito Santo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar